Municipio de Wyoming puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

Municipio de Wyoming (Illinois)
Municipio de Wyoming (Iowa)
Municipio de Wyoming (Nebraska)